Tetrafluorid je hemijsko jedinjenje sa četiri fluorina u svojoj formuli.

Spisak tetrafluorida 

 Berkelijum tetrafluorid
 Tetrafluorometan (tetrafluorometan)
 Dibor tetrafluorid, bezbojni gas
 Diazot tetrafluorid (Tetrafluorohidrazin) 
 Germanijum tetrafluorid
 Hafnijum tetrafluorid
 Iridijum tetrafluorid
 Olovo tetrafluorid
 Mangan tetrafluorid
 Živa tetrafluorid
 Molibden tetrafluorid
 Niobijum tetrafluorid
 Oganeson tetrafluorid
 Paladijum tetrafluorid
 Platina tetrafluorid 
 Plutonijum tetrafluorid
 Protaktinijum tetrafluorid
 Silicijum tetrafluorid, SiF4 ili tetrafluorosilan
 Sumpor tetrafluorid, SF4
 Telur tetrafluorid, TeF4
 Tionil tetrafluorid
 Torijum tetrafluorid
 Kalaj tetrafluorid 
 Titanijum tetrafluorid 
 Uranijum tetrafluorid, UF4
 Vanadijum tetrafluorid
 Ksenon tetrafluorid, XeF4
 Cirkonijum tetrafluorid

Joni 
 aluminijum tetrafluorid AlF4−
 berilijum tetrafluorid BeF42−
 tetrafluoroborat BF4−
 magnezijum tetrafluorid MgF42−
 tetrafluoroamonijum NF4+

Reference 

Флуориди